Dead as Fuck è un album live della band death metal Autopsy, pubblicato nel 2004.

Tracce

Formazione
 Chris Reifert - voce e batteria
 Eric Cutler - chitarra
 Danny Coralles - chitarra
 Steve Cutler - basso

Collegamenti esterni